

Patronyme 

 Adèle Blais (1976-), artiste peintre-collagiste canadienne ;
 André-Albert Blais (1842-1919), homme d'Église canadien ;
 Aristide Blais (1875-1964), médecin et sénateur canadien ;
 Danaé Blais (née en 1999), patineuse de vitesse sur piste courte canadienne ;
 Dominique Blais (né en 1974), artiste contemporain français ;
 Éric Blais (né en 1972), joueur français de hockey sur glace ;
  ;
 Giorgio Blais (né en 1935), général italien ;
 Isabelle Blais (née en 1975), actrice et chanteuse québécoise ;
 Jean-Charles Blais (né en 1956), peintre français ;
 Joseph Blais (1823-1889), fonctionnaire italien ;
 Louis Blais (1755-1838) homme politique canadien ;
 Marguerite Blais (née en 1950) femme politique canadienne ;
 Marie-Claire Blais (1939-2021), écrivaine québécoise ;
 Marie-Claude Blais, femme politique canadienne ;
 Mathieu Blais (né en 1979), écrivain québécois ;
 Michel Blais (1711-1783) capitaine d'une milice canadienne ;
 Mimi Blais (née en 1956) pianiste canadienne ;
  ;
 Raymond Blais (né en 1934-1986), directeur général du Mouvement Desjardins du Québec de 1981 jusqu'à sa mort ;
 Raynald Blais (né en 1954), homme politique canadien ;
  ;
 Samuel Blais (né en 1996), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Samuel Blais (19?-), saxophoniste, compositeur et pédagogue québecois ;
 Stephen Blais (né en 1980), homme politique provincial canadien de l'Ontario ;
 Susanne Blais-Grenier (1936-2017) femme politique canadienne ;
 Yves Blais (1931-1998), homme politique québécois ;

nom composé
 Jean Éthier-Blais (1925-1995), écrivain et un critique littéraire canadien ;
 Prix Jean Éthier-Blais, prix littéraire québécois.

Toponyme 

 Blais, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia, au Québec, au Canada.